El término Zumpango puede referirse a los siguientes:

Entidades 
 Zumpango, municipio del Estado de México

Localidades 
 Zumpango de Ocampo, ciudad y cabecera del municipio homónimo 
 Zumpango del Río, ciudad y cabecera del municipio de Eduardo Neri en Guerrero
En Zumpango de Ocampo hay un pueblo llamado San Bartolo en el cual cada año se hacen dos ferias una a mediados de año en los meses de junio y julio y otra se hace en enero.
Colinda al norte con los municipios de Tequixquiac y Hueypoxtla; al este con los municipios de Tizayuca y Tecámac; al sur con los municipios de Tecámac, Nextlalpan, Jaltenco, Nextlalpan y Teoloyucán; al oeste con los municipios Teoloyucán, Coyotepec, Huehuetoca y Tequixquiac.
Cuenta una gran cantidad de Fraccionamientos en su interior, ubicados por toda la zona.

Otros 
 Región Zumpango, región en las que se divide el Estado de México
 Lago de Zumpango, cuerpo de agua del Estado de México

Toponimia náhuatl del estado de México
Toponimia náhuatl de Guerrero